Blecharczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Michał Blecharczyk (1905–1965), polnischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Tarnów
 Nathan Blecharczyk (* 1984), US-amerikanischer Unternehmer